Wokingham bezeichnet:

 Wokingham, eine Stadt in England
 Wokingham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Wokingham, einen britischen Verwaltungsbezirk
 Wokingham Rural District, einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk

Siehe auch:
 Woking